Десня́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь річки Десна.

 У місті Київ:
 Деснянська вулиця — вулиця в Деснянському районі (с. Троєщина);
 Дніпровська вулиця — вулиця в Дніпровському районі (Воскресенські сади);
 Деснянська вулиця — вулиця в Солом'янському районі.
 Деснянська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Деснянська вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Деснянська вулиця — вулиця в місті Вінниця.

 Деснянська вулиця — зникла вулиця Києва, існувала на Трухановому острові.

Вулиці